В мужском турнире по футболу на летних Азиатских играх 1994 принимали участие 19 команд. Соревнования начались 1 октября и проходили в 3 городах Японии: Хиросима, Ономити и Миёси. В финале 16 октября со счётом 4:2 победу одержали футболисты сборной Узбекистана.

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Сетка плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-место

Финал

Ссылки 
 Азиатские игры 1994 на сайте rsssf.com

Футбол на Азиатских играх
Футбол в Азии в 1994 году
Сборная Узбекистана по футболу